Pūtanā – demonessa nella mitologia induista
 Putàna – dolce tipico del Veneto